Олига́рх:

 Олигарх — близкий синоним слова магнат (современное значение).
 Олигарх — представитель олигархии.
 «Олигарх» — фильм Павла Лунгина (2002).
 «Олигархи» — документальный фильм Александра Гентелева (2004)
 Олигархи — объекты Солнечной системы планетарных размеров на ранних этапах её образования.